

События 
 1454—1474 — Король Кастилии и Леона Генрих IV.
 4 февраля Прусский союз поднял восстание, выступив против Тевтонского ордена. Началась Тринадцатилетняя война Польши и Тевтонского ордена.
 6 марта — великий князь литовский и король Польши Казимир IV объявляет о враждебности к Тевтонскому ордену
 9 апреля — Франческо Сфорца формирует тройственный альянс между Миланом, республикой Флоренция и королевством Неаполь.
 18 сентября — польская армия терпит поражение от меньшей, но более профессиональной армии Тевтонского ордена в битве под Хойницами в Тринадцатилетней войне.
 Нешавские статуты в Западной Польше.
 1454—1459 — Походы султана Мехмеда II в Сербию. Разорение и присоединение страны.
 Турецкий флот подверг обстрелу Белгород (Аккерман) и подошёл к Кафе.

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1454 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1454 году

См. также